Trim har flere betydninger:

 Trim – ord med fagspecifik betydning
 Trim (bil) – for at forøge bilens ydeevne
 Trim (fly) – stabilsering af et fly under fart.
 Trim (handelsskibe) – regulering af et skibs styrlastighed.
 Trim (sejlbåd) – regulering af rig og sejl på en sejlbåd
 Trim (sport) – motionssport.
 Trim (sko) – et dansk skomærke.
 Trim, Irland – by i Republikken Irland